Beauregard (Ain)
Beauregard (Lot)

buiten Frankrijk:
Beauregard (Eindhoven), een wijk in het Eindhovense stadsdeel Tongelre
Beauregard (Mississippi), een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi

ook:
Beauregard-Baret, Drôme
Beauregard-de-Terrasson, Dordogne
Beauregard-et-Bassac, Dordogne
Beauregard-l'Évêque, Puy-de-Dôme
Beauregard-Vendon, Puy-de-Dôme

Kastelen:
Kasteel Beauregard, een voormalig kasteel in Tongelre
Kasteel van Beauregard, een kasteel aan de Loire

Daarnaast is het de naam van Beauregard (Muppet), de conciërge uit The Muppet Show